Kórus vagy énekkar
 Kórus a templomépítészetben az a hely, ahol a papság az istentisztelet alatt elhelyezkedik
 Kórus vagy karzat, a templomi szentéllyel átellenben elhelyezkedő rész, ahol az orgona van és ahol a kar énekel
 Kórus vagy karének, a katolikus egyházban a papok és szerzetesek részére előírt imádság
 Kórus, antik görög drámákban a cselekményt megjegyzéseivel kísérő színészcsoport